Pianosonate nr. 11 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 11 (Mozart)